Água doce, a água dos rios, lagos e a maioria dos lençóis subterrâneos.

Municípios do Brasil 
Água Doce (Santa Catarina)
Água Doce do Maranhão
Água Doce do Norte, no Espírito Santo

Outros
Água Doce (Feteira)

Desambiguações de topônimos